Accused at 17 () é um telefilme de drama policial norte-americano dirigido por Doug Campbell. Lançado em 2010, foi protagonizado por Nicole Gale Anderson, Cynthia Gibb, Janet Montgomery, Barbara Niven e William R. Moses.

Ligações externas 
 

Telefilmes de drama dos Estados Unidos
Filmes policiais dos Estados Unidos
Telefilmes de mistério dos Estados Unidos
Filmes em língua inglesa da década de 2010
Telefilmes dos Estados Unidos de 2010
Filmes de drama da década de 2010
Filmes de mistério da década de 2010
Filmes policiais da década de 2010
Filmes sobre adolescentes